Antoine Martinez peut désigner :
 Antoine Martinez (1913-1970), peintre français ;
 Antoine Martinez (né en 1959), footballeur hispano-français ;
 Antoine Martinez (né en 1948), général et militant politique français.